Карацуба — поширене прізвище.

Відомі носії 

 Карацуба Анатолій Олексійович (1937 — 2008)
 Карацуба Ірина Володимирівна (1960)

Див. також 
 Множення Карацуби
 Карацюба Анатолій Миколайович